Lithoglyptidae är en familj av kräftdjur. Lithoglyptidae ingår i ordningen Pygophora, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lithoglyptidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rankfotingar
Lithoglyptidae